Nieter ist ein Familienname und ein handwerklicher Beruf:

 Helmut Nieter (* 1930), deutscher Politiker (DBD, CDU)
 Reinhard Nieter (1883–1964), deutscher Kommunalpolitiker (SPD).
 Nieter, siehe Nietvorgang

Siehe auch:

 Die Nieter